Dione puede ser:

En la mitología griega, Dione es la madre de Afrodita.
En astronomía, Dione es un satélite de Saturno.
También en astronomía, (106) Dione es un asteroide.
En zoología, Dione es un género de mariposas.